Dit is de wereldranglijst van augustus 2013 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 8 augustus 2013. België behield zijn hoogste notering ooit en stond voor de tweede maand op rij in de top 10. De positie van Nederland bleef eveneens onveranderd. In de maand juli en de eerste week van augustus werden in totaal 75 officiële interlands gespeeld, waarvan 22 op de CONCACAF Gold Cup. Door het bereiken van de finale van dit toernooi stegen de Verenigde Staten en Panama respectievelijk drie en elf plaatsen op de ranglijst. Door de Gold Cup steeg het aantal CONCACAF-leden in de mondiale top 50 van drie naar vijf. In juli werden geen WK-kwalificatiewedstrijden gespeeld, maar wel 53 vriendschappelijke interlands, waarvan 46 in Afrika. Mauritanië bleek de beste stijger en klom 21 plaatsen omhoog op de ranglijst. Daartegenover verloor Equatoriaal-Guinea 184 punten en zakte het 32 plaatsen.

Mannen 08